TransBrasil FM é uma estação de rádio brasileira sediada no município de Feira de Santana, cidade do estado da Bahia.  Opera no dial FM 99.5 MHz e pertence ao Grupo Lomes de Comunicação que opera diversas emissoras de rádio na Bahia. É afiliada à Rede UP.

História 
A emissora foi fundada em meados de 1987, com o nome de Eldorado FM. Seguindo uma programação popular, a emissora sempre tinha bons índices de audiência, concorrendo com emissoras como a Nordeste FM e a Princesa FM.

Em 2012, a frequência passou a transmitir a programação da Transamérica Hits.

No dia 31 de dezembro de 2019, por conta da unificação da rede, a emissora encerrou a afiliação com a rede, operando com uma programação até então não definida.

No dia 2 de janeiro de 2020, foi anunciada a afiliação da emissora com a Rede Play Hits (atual Rede UP). A emissora estreou no dia 3, com o nome de TransBrasil FM.

Estações de rádio fundadas em 1987
Estações de rádio da Bahia
Emissoras da Rede UP
Estações de rádio de Feira de Santana